Wildgarten steht für:

 ein Gartentyp mit Wildpflanzen, siehe Naturgarten
 Wildgarten (Celle), ehemals herzogliches Wildgehege in Celle, zeitweilig auch Tiergarten genannt, im Bereich der späteren Wehlstraße

Ortsname:
 Wildgarten (Gschwend), Weiler im Ortsteil Gschwend der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wildgarten (Forbach) (1939–1945), polnische Dorfgemeinde der Landgemeinde Forbach, Landkreis Posen, siehe Promno
 Wildgarten (Groß Schliewitz) (1939–1945; poln. Zwierzyniec), polnische Dorfgemeinde der Landgemeinde Groß Schliewitz, Landkreis Tuchel, siehe Gmina Śliwice

Siehe auch:
 Tiergarten